Alien vs. Predator – gra komputerowa na konsolę Atari Jaguar
 Alien vs. Predator – gra komputerowa na automaty
 Alien vs. Predator (Obcy kontra Predator) – film z 2004 roku